110-ият западен меридиан или 110° западна дължина e меридиан, който преминава от Северния полюс на север, през Северния ледовит океан, Северна Америка, Тихия океан и Антарктида до Южния полюс на юг.

Сформира голяма окръжност със 70-и източен меридиан.

з110-и западен меридиан